

Località
Kołobrzeg o Kolberg in lingua tedesca: città della Polonia nord-occidentale
Kołobrzeg: comune rurale polacco

Cinema
Kolberg, film di propaganda tedesco del 1945 diretto da Veit Harlan.

Pagine correlate 
Kohlberg – pagina di disambiguazione